Dhemaji (district), een district van de Indiase staat Assam
 Dhemaji (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dhemaji